Zapora drewniano-ziemna – zapora inżynieryjna wykonana przy użyciu drewna i gruntu ręcznie lub mechanicznie. Do tego typu zapór zalicza się m.in.: barykady, zawały i palisady.

Zobacz też 
 zapora (wojsko)

Zapory (wojsko)